Mutai ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Kiprop Mutai (* 1988), kenianischer Hindernisläufer
 Beatrice Mutai (* 1987), kenianische Langstreckenläuferin
 Emmanuel Kipchirchir Mutai (* 1984), kenianischer Langstreckenläufer
 Geoffrey Kiprono Mutai (* 1981), kenianischer Langstreckenläufer

 Mike Kiprotich Mutai (* 1987), kenianischer Langstreckenläufer
 Munyo Solomon Mutai (* 1992), ugandischer Langstreckenläufer
 Mutai Risaku (1890–1974), japanischer Philosoph

Siehe auch:
 Mark Kiprotich Muttai (* 1978), kenianischer Sprinter